SS223 oder SS 223 steht für:
 Strada Statale 223 di Paganico, Staatsstraße in Italien

SS-223 steht für:
 USS Bonefish (SS-223), US-amerikanisches Unterseeboot

SS223